

Прилуки () — село, Берестейський район, Берестейська область
 Прилуки () — пасажирський залізничний зупинний пункт Берестейського відділення Білоруської залізниці

Прилуки — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Прилуки — селище, Великоустюзький район, Вологодська область
 Прилуки — село, Углицький район, Ярославська область
 Прилуки — село, Хорольський район, Приморський край
 Прилуки — колишнє село біля Спасо-Прилуцького монастиря, з 1993 року у складі міста Вологди

Прилуки — місто, Чернігівська область, районний центр
 Прилуки — село, Житомирська область, Коростенський район
 Прилуки — село, Запорізька область, Пологівський район

 «Прилуки» — ракетний катер проєкту 206МР Військово-Морських сил Збройних сил України, до 1995 року — Р-262 Чорноморського флоту СРСР
 Прилуки — залізнична станція 1-го класу та залізничний вузол Бахмацького, Гребінківського та Ніжинського напрямків
 «Прилуки» — марка цигарок

Див. також 
 Прилук
 Прилука
 Прилуківка
 Прилуково